Le sigle SCJ peut signifier :
 Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus (du latin Sacerdotes Sanctissimi Cordis Iesu) un institut religieux clérical fondé par Léon Dehon.
Il peut aussi signifier:
Spéléo Club Jura, club de spéléologie de la région Jura, Jura bernois, en Suisse. Fondée à la fin des années 1940, c'est l'une des quarante sections de la Société Suisse de Spéléologie (SSS/SGH).